Belon je priimek več oseb:    
 Gellért Belon, madžarski rimskokatoliški škof
 Pierre Belon, francoski prirodoslovec